«Дунайские волны»:
 «Дунайские волны» — знаменитый вальс (1880) румынского композитора Иона Ивановича
 «Дунайские волны» — художественный фильм (1959) румынского режиссёра Ливиу Чулей (Liviu Ciulei, 1923—2011)
 «Дунайские волны» — музыкальный альбом (1971) румынской певицы Корина Кириак (Corina Chiriac, р. 1949)
 «Дунайские волны» — немецкий торт из сдобного теста с вишней